Кристел Рённс (; 7 августа 1960, Хельсинки, Финляндия) — финская шведоязычная писательница, иллюстратор и дизайнер-график, лауреатка финской премии Finlandia Junior (2012) в области детской и юношеской литературы.

Биография 
Родилась 7 августа 1960 года в Хельсинки, в Финляндии в шведской семье.

С 1979 по 1984 годы училась в Технологическом университете Тампере на факультете архитектуры, но не закончила. Позднее восстановилась и в 2000 году получила диплом магистра. В качестве художницы-иллюстратора проиллюстрировала более 50 книг.

29 ноября 2012 года стала лауреатом самой престижной премии Финляндии в области детской и юношеской литературы — Finlandia Junior—2012 за книгу «Det vidunderliga ägget».

Семья 
 Муж — Саку Хейнянен (). Двое детей.

Творчество 
По-фински
 Helmi saa kodin. Otava, 2002. (текст и илл.)
 Tarina liehupartaisesta pikku sedästä. Tammi, 2003. (текст и илл.)

По-шведски
 Pärlemo får ett hem. Söderström, 2002. (текст и илл.)
 Den lilla farbrorn med det långa skägget. Söderström, 2003. (текст и илл.)
 Det vidunderliga ägget. Söderströms, 2012. (текст и илл.)

Примечания 

Художники-иллюстраторы Финляндии
Детские писатели Финляндии
Лауреаты премии Finlandia Junior